Колледж Магдалины () — один из 31 колледжей Кембриджского университета в Великобритании. Основан в 1428 году.

Мастером колледжа с 2013 года является Роуэн Уильямс, бывший Архиепископ Кентерберийский (2002—2012).

Известные выпускники 
 Актон, Чарльз — кардинал, церковный сановник и дипломат папского государства
 Блэкетт, Патрик Мейнард Стюарт — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике
 Гриндал, Эдмунд — 72-й архиепископ Кентерберийский (1575—1583)
 Кранмер, Томас — один из отцов английской Реформации, 69-й архиепископ Кентерберийский (1533—1555)
 Ли-Мэллори, Траффорд — главный маршал авиации Великобритании (1943)
 Моррис, Майкл — президент Международного олимпийского комитета (1972—1980)
 Мэллори, Джордж — альпинист, участник трёх британских экспедиций на Эверест (1921, 1922, 1924), считается первым человеком, предпринявшим попытку восхождения на его вершину
 Огден, Чарлз Кей — английский писатель, философ и лингвист
 Пипс, Сэмюэл — английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода Стюартовской Реставрации
 Рамсей, Артур Майкл — 100-й архиепископ Кентерберийский (1961—1974)
 Редгрейв, Майкл — британский актёр театра и кино, режиссёр, менеджер и писатель
 Ротшильд, Лайонел — британский банкир, финансист, политик, зоолог и лепидоптерист
 Теддер, Артур Уильям — верховный главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании во время Второй мировой войны, Маршал Королевских ВВС (1945)
 Феллоуз, Джулиан — английский писатель, сценарист, кинорежиссёр, актёр, лауреат Премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (2002)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт колледжа

Колледж Магдалины (Кембридж)